Sprint indywidualny mężczyzn techniką dowolną podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został przeprowadzony 19 lutego. Zawody odbywały się na trasach w Soldier Hollow, a przystąpiło do nich 72 zawodników z 34 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Tor Arne Hetland.

Konkurencję tą rozgrywano po raz pierwszy w historii igrzysk olimpijskich. Forma różniła się znacznie od obecnej. Po kwalifikacjach do ćwierćfinałów awansowało szesnastu zawodników, którzy rywalizowali ze sobą w czterech biegach. Z każdego biegu dwóch zawodników przechodziło do półfinałów. Na koniec zawodów rozgrywano dwa biegi finałowe: finał A, w którym startowali najlepsi zawodnicy z półfinałów, oraz finał B, podczas którego o miejsca 5-8 konkurowali pozostali uczestnicy, którzy przebrnęli przez ćwierćfinały.

Niemiec Axel Teichmann został zgłoszony do biegu, lecz ostatecznie nie wystartował. W czwartym biegu ćwierćfinałowym zdyskwalifikowany został Szwed Peter Larsson. Po zakończeniu biegu zdyskwalifikowano także Austriaka Marca Mayera po tym, jak wykryto, iż stosował doping. Austriakowi zabroniono także startu na dwóch kolejnych igrzyskach. Był to pierwszy przypadek w historii by zawodnik został zdyskwalifikowany na więcej niż jedne igrzyska.

Wyniki

Kwalifikacje

Ćwierćfinały 
 Ćwierćfinał 1

 Ćwierćfinał 2

 Ćwierćfinał 3

 Ćwierćfinał 4

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finały 
 Finał B

 Finał A

Przypisy

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002